J.H. Donner kan verwijzen naar de volgende personen:
 Johannes Hendricus Donner (1824-1903), Nederlands predikant en anti-revolutionair politicus
 Johannes Hendrikus Donner (1927-1988), Nederlands schaakgrootmeester en schrijver, ook bekend als Hein Donner; achterkleinzoon van bovengenoemde
 Johannes Hendrikus Donner (1888-1955), oprichter van de boekhandel Donner en wethouder van Rotterdam; kleinzoon van de eerstgenoemde persoon